Иванов, Аркадий:
 Иванов, Аркадий Александрович (1902—1956) — советский учёный-геолог, член-корреспондент АН СССР.
 Иванов, Аркадий Фёдорович (1882—1918) — российский революционный деятель, большевик.